

Населені пункти та їхні частини
 Викно — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Викно — село в гміні Бендкув Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Викно — частина села Жонсня в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Викно — осада в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Викно — лісова осада в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки